Martin Plüss, né le  à Murgenthal, est un joueur suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Il joue en position de centre, est un spécialiste des mises en jeu et est un bon buteur. En 2004 il rejoint l'Elitserien au Frölunda HC et a été champion de Suède en 2005. Auparavant, il jouait depuis 1989 à l'EHC Kloten, avec qui il a remporté deux fois le championnat de Suisse de hockey sur glace. En 2005, il a été élu « meilleur joueur suisse à l'étranger ». Il a ensuite évolué au CP Berne, club avec lequel il remporte quatre titres de champion et qui retire son numéro 28 après l'annonce de sa fin de carrière, bien qu'il ne remplisse pas tous les critères de l'équipe.

Carrière internationale 
Au niveau international, Plüss a disputé plus de 100 parties pour l'équipe nationale suisse, prenant part notamment aux Jeux Olympiques d'hiver de 2002 à Salt Lake City, de 2006 à Turin et de 2010 à Vancouver ainsi qu'à douze Championnats du monde. En 2013, il est vice-champion du monde.

Parenté dans le sport 
Son frère, Benjamin Plüss était également hockeyeur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||EHC Kloten||LNA||19||0||0||0||2||-||-||-||-||-
|-
|1995-1996||EHC Kloten||LNA||16||0||0||0||2||4||0||0||0||0
|-
|rowspan="2"|1996-1997||EHC Kloten||LNA||45||6||5||11||30||4||0||1||1||0
|-
|EHC Kloten U20||Jr. Élites A||3||6||1||7|| ||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||EHC Kloten||LNA||40||9||10||19||12||6||0||2||2||10
|-
|1998-1999||EHC Kloten||LNA||45||11||21||32||32||12||3||1||4||8
|-
|1999-2000 ||EHC Kloten||LNA||39||10||18||28||54||7||2||2||4||0
|-
|2000-2001||Kloten Flyers||LNA||44||9||26||35||30||5||4||4||8||4
|-
|2001-2002||Kloten Flyers||LNA||44||23||32||55||30||10||2||7||9||4
|-
|2002-2003||Kloten Flyers||LNA||44||13||18||31||44||5||2||3||5||0
|-
|2003-2004||Kloten Flyers||LNA||31||15||23||38||12||8||3||9||12||12
|-
|2004-2005||Frölunda HC||Elitserien||46||23||16||39||42||13||1||0||1||8
|-
|2005-2006||Frölunda HC ||Elitserien||45||10||12||22||36||17||4||4||8||20
|-
|2006-2007||Frölunda HC ||Elitserien||54||17||33||50||96||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008||Frölunda HC ||Elitserien||46||16||9||25||30||6||2||0||2||4
|-
|2008-2009||CP Berne||LNA||38||21||22||43||58||6||4||4||8||0
|-
|2009-2010||CP Berne||LNA||45||15||27||42||18||15||3||10||13||12
|-
|2010-2011||CP Berne||LNA||47||22||16||38||20||11||6||4||10||24
|-
|2011-2012||CP Berne||LNA||49||11||18||29||28||17||6||4||10||6
|-
|2012-2013||CP Berne||LNA||50||18||16||34||26||20||10||6||6||10
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA||45||14||22||36||26||6||2||2||4||6
|-
|2014-2015||CP Berne||LNA||50||23||22||45||18||11||2||2||4||14 
|-
| 2015-2016 || CP Berne || LNA || 50 || 16 || 16 || 32 || 18 || 11 || 0 || 5 || 5 || 2
|-
| 2016-2017 || CP Berne || LNA || 50 || 19 || 14 || 33 || 32 || 15 || 2 || 6 || 8 || 24

|1995|| Suisse -18 ans||CE -18 ans
|5||0||2||2||0||
|-
|1996|| Suisse -20 ans||CM -20 ans
|6||0||0||0||0||
|-
|1997|| Suisse -20 ans||CM -20 ans
|6||3||1||4||4||
|-
|1998|| Suisse||CM
|9||0||1||1||4||
|-
|1999|| Suisse||CM
|6||0||1||1||2||
|-
|2001|| Suisse||CM
|6||3||2||5||0||
|-
|2002|| Suisse||JO
|4||2||0||2||2||
|-
|2002|| Suisse||CM
|6||2||1||3||0||
|-
|2003|| Suisse||CM
|7||5||1||6||2||
|-
|2004|| Suisse||CM
|7||1||1||2||2||
|-
|2005|| Suisse||CM
|7||3||2||5||6||
|-
|2006||Frölunda HC||ECC
|2||0||0||0||4|| de la division Hlinka
|-
|2006|| Suisse||JO
|6||0||3||3||8||
|-
|2006|| Suisse||CM
|6||2||3||5||14||
|-
|2008-2009||CP Berne||CHL
|4||1||1||2||8|| du groupe B
|-
|2009|| Suisse||CM
|6||3||1||4||4||
|-
|2010|| Suisse||JO
|5||0||3||3||0||
|-
|2010|| Suisse||CM
|7||4||2||6||25||
|-
|2010||CP Berne||Trophée européen
|11||2||2||4||4|| finale
|-
|2011|| Suisse||CM
|6||0||3||3||2||
|-
|2012||CP Berne||Trophée européen
|2||1||0||1||2|| de la division Est
|-
|2013|| Suisse||CM
|10||0||6||6||4|| Médaille d'argent
|-
|2013||CP Berne||Trophée européen
|7||0||1||1||4|| de la division Est
|-
|2014|| Suisse||JO
|4||1||0||1||0||
|-
|2014-2015||CP Berne||CHL
|6||2||1||3||10|| du groupe E
|-
|2014-2015||CP Berne||Coupe de Suisse
|5||0||6||6||0||Vainqueur

Distinctions

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1977
Naissance dans le district de Zofingue
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du EHC Kloten
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Sportif argovien
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace